Nike Hoop Summit – międzynarodowy mecz gwiazd męskiej koszykówki młodzieżowej sponsorowany przez firmę Nike, rozegrany po raz pierwszy w 1995. Jest rozgrywany corocznie (oprócz 2001-2003). W spotkaniu rywalizują zespoły juniorskie USA oraz reszty świata. Zawodnicy prezentują swoje umiejętności przez skautami drużyn akademickich oraz NBA. Wielu zawodników NBA uczestniczyło w tym spotkaniu w przeszłości.

W 2010 Enes Kanter zdobył 34 punkty, ustanawiając nowy rekord imprezy. Poprzedni (33 punkty) należał do Dirka Nowitzkiego i został ustanowiony w 1998. Bismack Biyombo zanotował pierwszy w historii meczu triple-double w 2011 (12 punktów, 11 zbiórek, 10 bloków). W 2012 Shabazz Muhammad uzyskał 35 punktów, poprawiając rezultata Kantera.

13 zawodników wybrano dwukrotnie do udziału w spotkaniu. Byli to: Jovo Stanojević (1995, 1996), Alexandre Bachminow (1996, 1997), Matthew Nielsen (1997, 1998), Andonis Fotsis (1998, 1999), Boštjan Nachbar (1999, 2000), Olumide Oyedeji (1999, 2000), Alexis Ajinça (2007, 2008), Dario Šarić (2011, 2012), Andrew Wiggins (2012, 2013), Karl-Anthony Towns (2013, 2014), Jamal Murray (2014, 2015), Thon Maker (2015, 2016), R.J. Barrett (2017, 2018).

Pierwsze dziesięć edycji imprezy było rozgrywanych w rozmaitych miasta USA, od 2008 kolejne edycje są rozgrywane w Portland.

Rezultaty spotkań 
Drużyny USA posiadają bilans 15–7.

Rekordy drużyn

USA 
 Punkty: 35 – Shabazz Muhammad (2012)
 Zbiórki: 14 – Bol Bol (2018)
 Asysty: 11 – John Wall (2009)
 Przechwyty: 5 – Ron Artest (1997), John Wall (2009), Tyus Jones (2014), and Markelle Fultz (2016)
 Bloki: 9 – Kevin Garnett (1995)

Świat 
 Punkty: 34 – Enes Kanter (2010)
 Zbiórki: 16 – Charles Bassey (2018)
 Asysty: 9 – Ben Simmons (2015)
 Przechwyty: 5 – R.J. Barrett (2018)
 Bloki: 10 – Bismack Biyombo (2011)

Liderzy statystyczni

Uczestnicy wybrani w drafcie NBA 

 217 wyborów draftu
 USA: 149
 Świat: 68
 Wybory I rundy: 161
 Wybory II rundy: 56
 Drafty z największą liczbą wybranych: 2011, 2012 (15)

Zobacz też 
 Nike Global Challenge

Przypisy

Bibliografia 
 Nike Hoop Summit History – realgm.com 

Koszykówka w Stanach Zjednoczonych
Rozgrywki międzynarodowe w koszykówce